Германский Орден ():

 Германский Орден — религиозный орден, основанный в конце XII века.
 Германский Орден — высшая государственная награда в Германии в период национал-социализма.